Chevrolet 500 steht für folgende Automodelle:

 Chevrolet Corvair (1960–1964)
 Chevrolet Lakewood (1961)